Запру́дный — название населённых пунктов в России:

 Запрудный — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Запрудный — посёлок в Крыловском районе Краснодарского края.
 Запрудный — посёлок в Коломенском районе Московской области.
 Запрудный — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Запрудный — посёлок в Обливском районе Ростовской области.
 Запрудный — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Запрудный — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
Запрудный — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Запрудный — упразднённый в 2020 году посёлок, вошедший в состав города Нижнего Тагила Свердловской области.

См. также 
 Запрудный — проезд в городе Северодвинске.